Charles Zévort (1816-1887), agrégé de philosophie, docteur ès lettres, enseignant et recteur, père d'Edgar ;
 Edgar Zévort (1842-1908), pédagogue, recteur d'académie, et historien français, fils de Charles.